Die Saison 2016/17 der Oberliga Niedersachsen war die 70. Spielzeit der Fußball-Oberliga Niedersachsen und die neunte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Da die TuS Lingen am 6. Juni 2016 die Mannschaft aus finanziellen Gründen vom Spielbetrieb zurückgezogen hatte, erhielt stattdessen der sportlich abgestiegene TB Uphusen den vakanten Oberligastartplatz.

Teilnehmer 

Für die Oberliga Niedersachsen 2016/17 qualifizierten sich folgende Mannschaften:
 Der Absteiger aus dem Gebiet des NFV der Regionalliga Nord 2015/16:
  BV Cloppenburg

 Die verbleibenden Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 13 der Oberliga Niedersachsen 2015/16:
 FT Braunschweig
  SVG Göttingen 07
  SV Arminia Hannover
  Heeslinger SC
  SSV Jeddeloh
  Eintracht Northeim
  VfL Oldenburg
  VfL Osnabrück II
  TB Uphusen
  SC Spelle-Venhaus
 1. FC Wunstorf
 Die Meister der vier Landesligen 2015/16:
 Bezirk Braunschweig:  MTV Gifhorn
 Bezirk Hannover:  Hannoverscher SC
 Bezirk Lüneburg:  Blau-Weiß Bornreihe
 Bezirk Weser-Ems:  TuS Bersenbrück

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

2016
Oberliga Niedersachsen 2016 17